Jinning peut, en Chine, désigner :
 le Xian de Jinning, district administratif de la province du Yunnan ;
 la commune de Jinning, une des six communes des îles Quemoy.